«Понизовая вольница» — пьеса Василия Гончарова.
 «Понизовая вольница» — первый художественный фильм, снятый в Российской империи по мотивам одноимённой пьесы.